Gambito de dama, puede hacer referencia a: 

 Gambito de dama, apertura de ajedrez.
 Gambito de dama declinado, apertura de ajedrez.
 Gambito de dama (2020), miniserie dirigida por Scott Frank y Allan Scott.